Gogglebox. Przed telewizorem (1. seria jako Gogglebox) – polski program telewizyjny typu reality show emitowany od 6 września 2014 na antenie TTV, oparty na brytyjskim formacie Gogglebox na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4.

Charakterystyka programu 
W programie rodziny, grupy przyjaciół lub pary komentują wybrane programy telewizyjne. Do najczęściej komentowanych programów należą m.in.: programy rozrywkowe – reality show (np. Ameryka Express, Rolnik szuka żony), seriale telewizyjne (np. Korona królów, Na Wspólnej), także paradokumentalne (np. Na ratunek 112, Szpital), talent show (np. Mam talent!, Twoja twarz brzmi znajomo), teleturnieje (np. Postaw na milion, Milionerzy), programy TLC, serwisy informacyjne (głównie Fakty, czasem Wydarzenia bądź Wiadomości), filmy (np. Mucha, Robin Hood: Książę złodziei, Uwierz w ducha) oraz ważniejsze wydarzenia m.in. sportowe (mecze piłki nożnej, siatkówki) czy też kulturalne (koncerty i widowiska telewizyjne).

Narratorem w pierwszej serii była aktorka Joanna Kurowska, a od drugiej rolę tę pełni Radosław Popłonikowski.

Spis serii

Wydania specjalne 
 W ostatnim odcinku pierwszej serii wystąpiły osoby znane z innych programów telewizji TTV: Przemysław Kossakowski, Andrzej Wierzbicki, Tomasz Schmidt, Rafał Betlejewski oraz bohaterowie „Handlarzy” – Jastrząb i Ajuna oraz Paweł.

 W czwartej serii wyemitowano odcinek z zabawnymi momentami sezonu oraz odcinek z okazji Dnia Dziecka, w którym rolę komentatorów przejęły dzieci i młodzież.

 W piątej i siódmej serii wyemitowano odcinki świąteczne, w których uczestnicy zamieniają się miejscami.

 W piątej serii, 2 stycznia 2017, wyemitowano odcinek z okazji 5-lecia telewizji TTV, w którym uczestnicy oglądali archiwalne programy TTV (w tym także pierwsze wydania Gogglebox).

 W szóstym odcinku ósmej serii wyemitowano 100. odcinek programu.

 W dziewiątej serii wyemitowano odcinek Baby shower u Sylwii Bomby, w którym część uczestników spotkała się w mieszkaniu Ewy Mrozowskiej-Kozłowskiej (przyjaciółka Sylwii).

 W dziewiątej i jedenastej serii wyemitowano odcinki świąteczne, w którym uczestnicy dostali prezenty.

 W dziesiątej serii wyemitowano primaaprilisowy i wielkanocny odcinek.

 W czternastym odcinku dziesiątej serii razem z rodziną Kotońskich gościnnie wystąpiła Malwina Wędzikowska.

W siódmym odcinku czternastej serii wyemitowano 200. odcinek programu.
Siedemnasty odcinek czternastej serii wyemitowano wyjątkowo w sezonie letnim (w dniu Święta Wojska Polskiego).

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy TTV